Шпи́ттвиц или Спы́тецы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гёда района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Соседние населённые пункты: на северо-востоке — деревня Мала-Прага, на востоке — деревня Земихов, на юге — деревня Нове-Спытецы, на юго-западе — деревня Чешкецы, на юго-западе — деревня Червене-Нослицы коммуны Демиц-Тумиц, на западе — деревня Ханецы коммуны Демиц-Тумиц и на северо-западе — деревня Лютыйецы.

История 
Впервые упоминается в 1374 году под наименованием Spetewicz. В средние века деревня принадлежала женскому монастырю Мариенштерн.

До 1974 года была административным центром коммуны Шпиттвиц с населёнными пунктами Нове-Спытецы, Скала и Лютыйецы. С 1974 года входит в современную коммуну Гёда.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Spetewicz, 1374
 Spittewicz, 1400
 Spetewitz, 1419
 Spitwitz, 1559
 Spittwitz ,1658

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в Питтшвице вместе с деревней Нойшпиттвиц, входившей в её состав, проживало 305 человек (из них — 277 серболужичан (91 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 502 человека серболужицкое население деревни составляло 9 % (из них верхнелужицким языком активно владело 30 человек, 4 — пассивно и 11 несовершеннолетних владели языком).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Мост через реку Шварцвассер, 1714 год (№ 09251409);
 Жилой дом с угловым зданием, ул. Bischofswerdaer Straße 1, 1906 год (№ 09251418);
 Жилой дом с мастерской и пристройкой, ул. Bischofswerdaer Straße 3, 1820 год (№ 09251419);
 Гостевой дом «Rätze-Mühle», ул. Bischofswerdaer Straße 4, 1850 год (№ 09251405);
 Мельница с жилым зданием с пристроенными постройками, угловыми сараями на юге и двумя постройками и ограждением с воротами, колоннами и воротами, ул. Einnahmeweg 2, XVII век (№ 09251407);
 Жилой дом с двором, ул. Einnahmeweg 4, XIX век (№ 09254994);
 Жилой дом с мельницей и хозяйственными постройками, ул. Skalenring 2, 1820 год (№ 09251410);
 Жилой дом, ул. Skalenring 3, 1800 год (№ 09251414);
 Жилой дом, ул. Skalenring 4, 1800 год (№ 09251413);
 Жилой дом, ул. Skalenring 6, 1834 год (№ 09251412);
 Жилой дом, ул. Skalenring 8, 1844 год (№ 09251411);
 Мельница Германа, ул. Skalenring 10, 1844 год (№ 09251408);
 Мельница с пристройкой, дымоходом и боковым зданием, ул. Mühle 4, 1772 год (№ 09251406).

Примечания

Ссылки 
 Spittwitz/ Spytecy, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
 Spittwitz — Spytecy, Oфициальный сайт коммуны гёда

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гёда
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области